Ада́м Александрович Вишневе́цкий (ок. 1566—1622) — князь, литовско-русский магнат из рода Вишневецких герба Корибут, владелец обширных земель на территории современной Украины, активный сторонник православия в Речи Посполитой.

Пограничный конфликт с Русским государством 
В конце XVI века князь Александр Вишневецкий, отец Адама, завладел обширными украинскими землями по реке Суле в Заднепровье. Польский сейм закрепил за князем Александром его приобретения на правах собственности. Занятие территорий, которые издавна тяготели к Чернигову, привело к пограничным столкновениям. Князья Вишневецкие отстроили городки Лубны и Прилуки. Адам Александрович Вишневецкий унаследовал от своего отца вместе с новопостроенными городками и вражду с Русским царством. Дело закончилось тем, что царь Борис Годунов в 1603 году приказал сжечь спорные городки Прилуки и Снетино. Люди Вишневецкого оказали сопротивление, и с обеих сторон были убитые и раненые.

Участие в истории Лжедмитрия 
Адам Вишневецкий известен тем, что именно перед ним и его родственником Константином Вишневецким (1564—1641) Григорий Отрепьев (находившийся в 1603 году на службе в поместье А. Вишневецкого в Брагине) впервые открыто заявил о себе как о спасшемся царевиче Дмитрии. Вишневецкий поддерживал Дмитрия Самозванца, вместе с К. Вишневецким опекал его, представив ко двору Сигизмунда III и устроив частную аудиенцию у короля в Кракове. Во время Смуты участвовал в походе на Москву. В мае 1606 попал в плен и был выслан в Кострому, в 1607 вернулся на родину. Вместе с православным магнатом, князем Романом Рожинским присоединился к отряду в несколько тысяч конников, который вместе с Лжедмитрием II пошёл на Москву. По прибытии в Орёл был назначен конюшим при дворе Лжедмитрия II. Однако вскоре Вишневецкий вновь вернулся домой.

Семья 
Cын князя Александра Александровича Вишневецкого (1543—1577) и Александры Капущанской (?-1603). Сестра Ева (? — 1617/1618), жена князя Петра Збаражского (ум. 1603/1604).

В 1601 г. Адам Вишневецкий женился на Александре Ходкевич, дочери гетмана инфлянтского и каштеляна виленского Яна Иеронима Ходкевича (1537—1579) и Кристины Зборовской (ум. 1588).
Дети: Кристина Вишневецкая (1602—1654), 1-й муж Николай Ежи Малинский, 2-й муж великий кравчий коронный Пётр Данилович (ум. 1645).

В литературе и искусстве 
 Адам Вишневецкий — один из персонажей трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».
 Роль Адама Вишневецкого в фильме Сергея Бондарчука «Борис Годунов» (1987) сыграл Мариан Дзендзель. В одноимённом фильме Владимира Мирзоева (2011) эту роль сыграл Валентин Варецкий.

Примечания

Литература 
 Грыцкевіч А. П. Вішнявецкія // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 2. Беліцк — Гімн / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 1994. — ISBN 5-85700-142-0
 Скрынников Р. Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. — С. 17 — 24.
 
 Портал «Князья Вишневецкие». Адам Александрович Вишневецкий.

Родившиеся в 1566 году
Умершие в 1622 году
Адам
Персоналии по алфавиту
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Похороненные в Киево-Печерской лавре